G20 oder Gruppe der 20 steht für:

 G20, Zusammenschluss von Industrie- und Schwellenländern und der Europäischen Union (seit 1999)
 G20 (Entwicklungsländer), Zusammenschluss von Entwicklungs- und Schwellenländern (ab 2003)
 Gruppe der 20 (Dresden), Bürgergruppe in Dresden (1989)
 Gruppe der 20 in Plauen, siehe Plauen#Die Wende und friedliche Revolution in Plauen

G20 steht für:
 Autobahn Qingdao–Yinchuan, chinesische Autobahn
 G20, ICD-10-Code für Primäres Parkinson-Syndrom, siehe Parkinson-Krankheit
 BMW G20, Generation des BMW 3er
 Chevrolet G20, Fullsize-Van, siehe Chevrolet G-Serie
 Infiniti G20, PKW-Modellreihe der japanischen Automobilmarke Infiniti

G 20 steht für:
 eine Vorsorgeuntersuchung bei Lärmexposition, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Oktober 2013) #Die Untersuchungen

G-20 steht für:
 Gribowski G-20, sowjetisches Schulflugzeug

Abkürzung